Wuxi Classic 2010 (Rundili 2010 World Snooker Wuxi Classic) var en inbjudningsturnering i snooker som spelades mellan 3 och 6 juni 2010 i Wuxi, Kina.

Turneringen var tidigare känd som Jiangsu Classic, men bytte till denna säsong namn. Samtidigt med namnbytet gjordes också en ändring av formatet. Tidigare hade turneringen delvis avgjorts genom gruppspel, detta år gick man istället över till direktutslagning. Finalen avgjordes också i bäst av 17 frames, istället för som tidigare bäst av 11. 

I finalen stod Shaun Murphy för en enastående comeback mot hemmahoppet Ding Junhui. Ding ledde med 8–2 och behövde bara vinna ytterligare ett frame. Murphy vann dock de sista sju framen i matchen (Ding samlade endast ihop 14 poäng sammanlagt under dessa sju frames) och därmed matchen med 9–8.

Resultat

Källor 
2010 Wuxi Classic Results

Snookersäsongen 2010/2011
Wuxi Classic
2010 i Kina
WP:Projekt Kina